Penken ist der Name

 eines Berges in den Tuxer Alpen in Tirol, Österreich: Penken
 Penken (Gemeinde Schiefling), Ortschaft von Schiefling am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 eines Ortes im Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Podgornoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch
 Benken
 Penk
 Penck